Klad bazalny – w filogenetyce jest to najwcześniejsza gałąź ewolucyjna większego kladu, stanowiąca grupę zewnętrzną pozostałych przedstawicieli kladu.

Obecnie w kladystyce preferuje się stosowanie określenia „bazalny” zamiast „prymitywny”, które niesłusznie sugeruje niższość i prostotę.

Na poniższym kladogramie człowiekowatych orangutany są grupą bazalną, ponieważ jako pierwsze oddzieliły się od reszty człowiekowatych. Z kolei goryle są kladem bazalnym dla podrodziny Homininae złożonej z ludzi i szympansów.

Termin „bazalny” może być poprawnie użyty jedynie w stosunku do kladów, nie zaś cech – jest to błąd często pojawiający się w literaturze.

Bibliografia 
 

Filogenetyka